Toponímia: Clavé (Deux-Sèvres), municipi del departament francès dels Deux-Sèvres.
 Biografies:
 Primer cognom:
 Antoni Clavé i Sanmartí (Barcelona, 1913 – Sant Tropetz, França, 2005), artista pluridisciplinari català
 Josep Anselm Clavé i Camps (Barcelona, 1824 – 1874), polític, compositor i escriptor català 
 Josep Clavé i Bullich (Barcelona, 1978) membre de la colla sardanista Maig i compositor de sardanes 
 Pelegrí Clavé i Roqué (Barcelona, 1811 – 1880), pintor del Romanticisme català 
 Segons cognom:
 Antoni Castellà i Clavé (Barcelona, 1970) polític català
 Carles Ferrer i Clavé (Barcelona, 1885 – 1927) director de corals, compositor i escriptor 
 Guillem Ferrer i Clavé (s. XIX – s. XX) violoncel·lista, professor de música i contrabaix.
 Josep Torres i Clavé (Barcelona, 1906 – 1939), arquitecte i dissenyador català 
 Pere Vives i Clavé (Barcelona, 1910 - Mauthausen, 1941), professor de matemàtiques i d'idiomes
 Pilar Dellunde i Clavé (Barcelona, 1965), científica i política catalana 
 Raimon Torres i Clavé, baríton català
 Entitats:
 Federació de Cors de Clavé, conjunt de societats corals fundades per Josep Anselm Clavé durant el .
 Teatre Clavé, equipament cultural de Tordera (Maresme)